El término monitor puede referirse:

Informática y computación 
 Monitor de computadora (o pantalla de ordenador), dispositivo periférico de salida de datos.
 Monitor monocromo, un tipo de monitor de ordenador que fue muy común en los inicios de la computación.
 Monitor residente, componente de software, parte integral de los antiguos ordenadores de tarjetas perforadas.
 Monitor (concurrencia), estructura de datos para sincronizar dos o más procesos informáticos.

Electrónica 
 Monitor de video, dispositivo electrónico que permite monitorizar señales de vídeo.

Biología 
 Monitores, Varanus, género de lagartos.

Comunicación 
 Grupo Monitor, conglomerado de medios de comunicación mexicano.
 Diario Monitor, diario impreso del Valle de México.
 Monitor (noticiario), programa radiofónico.
 Monitor (cómic), personaje ficticio de DC Comics.
 Monitor (álbum), disco del grupo mexicano Volován.
 Enciclopedia Monitor, enciclopedia alfabética española.

Lugares 
 Monitor (Washington), localidad en el estado estadounidense de Washington.

Barcos
 Monitor (barco), tipo de buque de guerra, predominante en el siglo XIX.
 , el primero de los monitores, del cual toma el nombre el tipo de barco.
 , buque de desembarco anfibio de la Armada de los Estados Unidos.

Tebeos/Cómics 

 Monitor, personaje ficticio de DC Cómics.

Además
 Monitor (responsable), persona que dirige actividades deportivas, educativas y de ocio.
 Monitor de estudio, altavoces diseñados específicamente para la producción de audio.
 Monitor de signos vitales, aparato electromédico que se utiliza para el registro exacto de los signos vitales.